Game over ("gioco finito" in lingua inglese) – testo finale di molti videogiochi.

Cinema 
 Game Over - Scacco alla regina (The Double 0 Kid) – film del 1992
 Game Over – film del 2010

Musica 
 Game Over – album dei Vanadium del 1984
 Game Over – album dei Nuclear Assault del 1986
 Game Over – album di Azad del 2006
 Game Over – album dei P-Square del 2007
 Game Over – singolo di Noyz Narcos del 2012
 Game Over – singolo di Marianne Mirage del 2016
 Game Over – album degli Ska-P del 2019

Altro 
 Game Over – serie televisiva di animazione del 2004
 Game Over – videogioco del 1987